Cold Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Knob (Buncombe County, North Carolina), auf der Grenze zum Henderson County	
 Cold Knob (Yancey County, North Carolina), auf der Grenze zum Madison County	
 Cold Knob (Greenbrier County, West Virginia)	
 Cold Knob (Webster County, West Virginia)